San Nicolás — comuna da província de Ñuble, Chile
 San Nicolás (Buenos Aires)— bairro da cidade de Buenos Aires, Argentina
 San Nicolás (Copán)— cidade do departamento de Copan, Honduras
 San Nicolás de Bari — cidade da província de Mayabeque, Cuba
 San Nicolás (Santa Bárbara) — cidade do departamento de Santa Bárbara, Honduras
 San Nicolas (distrito) — distrito da província Rodríguez de Mendoza, departamento Amazonas, Peru
 San Nicolas (distrito de Carlos Fermín Fitzcarrald) — distrito da província Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento Ancash, Peru
 San Nicolás (Nicarágua) - município de Estelí, Nicarágua

Ver também

Desambiguações de topônimos